Ерёминский сельсовет:

 существующие
 Ерёминский сельсовет — в Гомельском районе Гомельской области.
 Ерёминский сельсовет — в Троицком районе Алтайского края.
 Ерёминский сельсовет — в Кыштовском районе Новосибирской области.

упразднённые
 Ерёминский сельсовет — в Загорском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Ерёминский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Дмитровском (1935—1939) и Краснополянском (1939) районах Московской области